URP steht für:
 Ukrainische Republikanische Partei, Partei in der Ukraine
 Unión de Rugby del Paraguay, nationaler paraguayanischer Landesverband für Rugby, Mitglied im World Rugby
 United Republican Party, Partei in Kenia
 United Resources Party, Partei in Papua-Neuguinea
 Universidad Ricardo Palma, private peruanische Universität
 Umweltrecht in der Praxis, Schweizer juristische Fachzeitschrift
 ARP 410 Airlines (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft im Konzern Ukroboronprom

urp steht für:
 Uru-Pa-In (ISO-639-3-Code), eine der Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung